Педросо-де-Асим () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Занимает площадь 33,23 км². Население — 108 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса